Ингерманландец
 Представитель этноса ингерманландцев в ед. числ.